Völkert ist der Name von

 Daniel Völkert (um 1677–1761), auch: Völckert, deutscher Glasmaler sowie Formschneider in Glas und Holz, siehe Daniel Volkert
 Jürgen Völkert-Marten (* 1949), deutscher Schriftsteller

Siehe auch
 Voelcker
 Voelker
 Völker
 Voelker
 Völkers